Змагання зі стрибків на батуті серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2012 року відбулись 4 серпня в Лондоні на Норз Гринвіч Арені.

Призери

Кваліфікація
Q — кваліфікувалась

Фінал

Посилання
 Результати на sports-reference.com